Я́хонтова — женский вариант русской фамилии Яхонтов. Известные носительницы:
 Яхонтова, Галина Святославовна (1917—1987) — русский советский живописец и театральный художник.
 Яхонтова, Лия Константиновна (1925—2007) — российский минералог и педагог.
 Яхонтова, Наталья Сергеевна (род. 1955) — российский монголовед.
 Самойлова-Яхонтова, Наталия Сергеевна (1896—1994) — русский астроном.Топоним
 Яхонтова — деревня в Хотынецком районе Орловской области России.